Цао Ян (; ) — китайский футболист, защитник.

Клубная карьера 
17 сентября 2000 года дебютировал за основную команду «Тяньцзинь Тэда» в матче против «Юньнань Хунта». В следующем сезоне принял участие в 10 матчах за клуб. В конце сезона 2002 смог себя утвердить как основного игрока «Тяньцзинь». В течение некоторых сезонов был резервным капитаном клуба после Ван Сяо. В сезоне 2008 Цао помог клубу занять 4 место в национальном чемпионате и выйти в Лигу чемпионов АФК. В матче группового этапа Лиги чемпионов 2009 против японского клуба «Кавасаки Фронтале» вывел команду с капитанской повязкой.

Карьера за сборную 
Дебютировал за сборную Китая 7 декабря 2002 года в товарищеском матче против сборной Сирии (3-1). Был включён в состав сборной на Чемпионат Восточной Азии 2005 в Южной Кореи, где Китай впервые в своей истории взял золотые медали, а также на Кубок Азии 2007.

Статистика

Достижения

Клубные 
 Обладатель Кубка Китайской футбольной ассоциации: 2011

Международные 
 Чемпион Восточной Азии: 2005

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на Sina.com

Футболисты Китая
Игроки сборной Китая по футболу
Игроки ФК «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер»